Ardèche (departement)
Ardèche (rivier)